Neubrunnengraben heißen die folgenden Gewässer:

 Neubrunnengraben (Röhrenbrunnenbach), rechter Zufluss des Röhrenbrunnenbachs (zum Krähenbach, zur Donau) vor Talheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Neubrunnengraben (Sinn), linker Zufluss der Sinn in Rupboden, Markt Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Neubrunnen